Lady (Hear Me Tonight) — дебютный сингл французского музыкального хаус-поп-дуэта Modjo, написанный и исполненный вокалистом Яном Дестаньолем (Yann Destagnol) и спродюсированный Роменом Траншаром, выпущенный в 2000 году. Песня в жанре хаус, содержит гитарную вставку-семпл песни Soup for One в исполнении группы Chic, написанную Найлом Роджерсом и Бернардом Эдвардсом. Песня дебютировала под номером один в Великобритании, где она оставалась в течение двух недель, чтобы стать 16-м самым продаваемым синглом 2000 года. Песня также была в топ-10 хитов в тринадцати странах. В Соединенных Штатах песня дебютировала как номер один в Hot Dance Club Songs чарте.

Сингл включает в себя оригинальную версию трека плюс акустическую версию, выполненную Modjo. Ремиксы были предоставлены Гарри Ромеро, Рой Дэвис-младшим и Danny Tenaglia.

Мэшап-версия Modjo vs. Brandy & Monica — Lady vs. The Boy Is Mine появилась в Великобритании в марте 2001 года и заняла 10 строчку парада благодаря сведению диджея Stuntmasterz.

В связи с популярностью Lady (Hear Me Tonight), в живых выступлениях группа Chic включает его в попурри с оригинальным Soup for One.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на песню было снято в июне 2000 года в разных местах Квебека, Канада.

В музыкальном видео подробно рассказывается и показывается времяпрепровождение трёх молодых людей в подростковом возрасте: двух парней и одной девушки. Сам же клип начинается с того, что молодой человек с обритой головой заходит в кафе, чтобы встретиться с двумя друзьями, которые в дальнейшем проявляют свои отношения как пара. После чего, между ними возникает разговор, они вместе собирают карманные деньги и идут к салону продажи подержанных авто. Ромен и Ян присутствуют в клипе в роли продавцов которые продали героям автомобиль. Далее герои едут по трассе и приезжают на фестиваль («super festival country 15 16 17 18 juin 2000» указано на табличке), посещают бар, где играет рок-группа и во время их перерыва берут их инструменты и начинают играть, появляется фон голубого неба, они играют и улыбаются. Но, впрочем, посетители не оценивают их стараний, и лысому герою в голову летит бутылка. Трое друзей садятся в машину и быстро уезжают, в то время как в баре начинается потасовка. Они приезжают в мотель, прокрадываются в номер и начинают по одному перемещаться в душ, появляется фон голубого неба, они все обливаются водой и улыбаются. Утром они спят в одной кровати, однако их уже поджидает менеджер и они чудом уезжают от него. Вскоре, после погони, машина ломается, и девушка ведёт двух парней на утёс, с которого видно город. Короткая версия видео заканчивается на сцене объятий и улыбок на фоне светлого воображаемого голубого неба, длинная режиссерская версия заканчивается пейзажем города и затемнением.

Режиссёр клипа, François Nemeta, поделился воспоминаниями о музыкальном видео.

Актеры клипа: Sarah Jane Bouchard, Patrice Bilodeau, Gilles Jr Theberge.

Список композиций 
"Lady (Hear Me Tonight)" (Original Mix)
"Lady (Hear Me Tonight)" (Harry 'Choo Choo' Romero's Titanium Dub)
"Lady (Hear Me Tonight)" (Roy's Universal Soldiers Mix)
"Lady" (Acoustic)

CD1
"Lady (Hear Me Tonight)" (radio edit)
"Lady (Hear Me Tonight)" (album version)
"Lady (Hear Me Tonight)" (Roy's Universal Soldiers Mix)
"Lady (Hear Me Tonight)" (Roy's Universal Radio Mix)
CD2
"Lady (Hear Me Tonight)" (radio edit)
"Lady (Hear Me Tonight)"
"Rollercoaster" (Avid Rovers Mix)
"Lady (Hear Me Tonight)" (Remix)

Чарты и сертификаты

Чарты и сертификация

Сертификация

Использования в других медиа
 В 2013 году песня была включена в саундтрек Grand Theft Auto V и использована в эфире виртуальной радиостанции Non-Stop-Pop FM.

Примечания

Синглы по алфавиту
Дебютные синглы 2000 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart